Crausaz est un nom de famille d'origine suisse. L'étymologie fait sans doute référence au patois fribourgeois Krà Tsa pour signer le creux du chat. Le nom de famille Crausaz vient de la région de Romont en Suisse. La première trace remonte aux environs de 1580 lorsque Anneli Bugnon, fille du métral pris un homme pour époux. Le titre de Crausaz et des armoiries furent offertes.

Lieux 
 Le hameau d’En Crauzaz, dans la commune de Gollion, une commune du canton de Vaud.

Patronyme 
Le nom Crausaz est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) : 
 Alfred Crausaz, membre du Parti radical-démocratique, syndic d'Étagnières (Suisse) de 1917 à 1941 ; 
 Anne Crausaz (1970-), autrice et illustratrice suisse de littérature pour la jeunesse ;
 Jacques Crausaz, personnalité politique suisse ; 
 Roselyne Crausaz, personnalité politique suisse, née le  à Fribourg (Suisse) ; 
 Stéphane Crausaz, défenseur des animaux vaudois, né en 1973, rédacteur du périodique Le Courrier des Bêtes.

Homonymie de patronyme